Кубок французской лиги по футболу 2012/2013 годов — 19-й розыгрыш кубка французской лиги по футболу. Турнир стартовал 7 августа 2012 года, финальный матч будет сыгран 20 апреля 2013 года на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени. Победитель турнира квалифицируется в третий квалификационный раунд Лиги Европы 2013/14.

Календарь турнира

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда прошла 11 июля 2012 года
.
В первом раунде принимали участие 24 клуба: 4 профессиональных клуба из Лиги 3 и 20 клубов Лиги 2. Матчи были сыграны 7 августа.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла 11 июля 2012 года. Раунд состоит из 6 матчей, в котором участвуют победители первого раунда. Матчи второго раунда прошли 28 августа.

Третий раунд 
Жеребьёвка третьего раунда прошла 29 августа 2012 года. Раунд состоит из 10 матчей, в котором участвуют 6 победителей второго раунда и 14 команд Лиги 1, не принимающих участия в еврокубках. Матчи второго раунда прошли 25 сентября.

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала прошла 26 сентября 2012 года. Раунд состоит из 8 матчей, в котором участвуют 10 победителей второго раунда и 6 команд Лиги 1, принимающих участие в еврокубках. Матчи второго раунда прошли 30—31 октября за исключением матча «Бастия» — «Осер», отложенного из-за тяжёлых погодных условий
.

1/4 финала 
Жеребьёвка 1/4 финала прошла 31 октября 2012 года
.
Раунд состоит из 4 матчей, в которых встречаются между собой победители предыдущего раунда. Матчи запланированы на 27—29 ноября

1/2 финала

Финал 

Финальный матч состоялся 20 апреля.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2012/13
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Спорт во Франции в 2013 году